Темнолесский сельсовет — административно-территориальные единицы:

 Темнолесский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица в Дрибинском районе Могилевской области Белоруссии.
 Темнолесский сельсовет — административно-территориальная единица в Шпаковском районе Ставропольского края России.